Екран (), изделие 11F647 са били съветско-руски геостационарни сателити, използвани за националната система за директно предаване на телевизия към домовете. Първия сателит от серията бил изстрелян през 1976 г. Всеки спътник бил направен да осигурява един ТВ и два радио канала към кабелните ТВ системи през СССР и към индивидуални домашни приемници в северен Сибир. Връзката на Екран била в УКВ диапазона. Ранните спътници Екран използвали орбитална позиция в диапазона от 48 до 95 градуса източна дължина (и. д.), но по-късните спътници били разположени на 99 градуса и. д. Тези три оси стабилизирали сателитите да носят един 24 MHz, 200 W транспондер, захранващ 28 dB усилваща антена, пренасяща сигнала в кръгова поляризация, за да произвежда еквивалентни изотопно излъчващи сили в Сибир в диапазона от 50 до 55 dBW при 714 MHz.

„Екран“ се смята за първия в света сериен спътник за непосредствено (пряко) телевизионно излъчване.

Екран-M (изделие 11F647М) е модернизирана версия на оригиналния „Екран“. Основните му разлики са увеличената площ на слънчевите панели и увеличения ресурс на експлоатация (от 3 ​​до 9 години).

На базата на Екран-M е разработена и версия Екран-D, която е с възможности за транслиране на цифров сигнал и други водове комуникации, но все още не е летяла.

Стартове

Екран

Екран-М 

На 1 февруари 2009 г. последния спътник от серията „Екран“, "Екран-M 4", намиращ се на позиция 99 градуса и. д., прекратява своята работа.

Външни препратки 
 Спътник Екран
 Ekran satellite: кратка история на разработване
 Екран-M
 Communicaion satellites: Гласове от Космоса  – На руски
 Руски Геостационарни спътници 
 Experiments of amateur Direct-To-Home reception of TV signal from Ekran satellite (included some photo) 
 Development of direct satellite broadcasting
 Abstract
 Pacific Telecommunications Review 

Изкуствени спътници на СССР